Der Ausdruck Valentinianer bezeichnet 
 eine auf Valentinus zurückgehende gnostische Gruppe der Valentinianer
 eine Dynastie römischer Herrscher, siehe Valentinianische Dynastie